Пе́сси и Иллю́зия ():

 «Песси и Иллюзия» — сказка финского писателя Юрьё Кокко (1944, адаптирована для детей в 1963). Произведения по её мотивам:
 «Песси и Иллюзия» — балет Ахти Соннинена в хореографии Ирьи Коскинен (Финская опера, 1952).
 «Песси и Иллюзия» — фильм-балет режиссёра Яака Витикка (Финляндия, 1954).
 «Песси и Иллюзия» — художественный фильм режиссёра Хейкки Партанена (Финляндия, 1984).